Светоний (Suetonius; Sueton) е име на:

 Светоний Лет, конник, трибун на 13. легион, участва 69 г. в борбата на Отон с Вителий; баща на Светоний
 Гай Светоний Транквил (75-160), древноримски историк, писател
 Гай Светоний Павлин, военачалник, консул 66 г.